Magnéton peut faire référence à :

Physique
 Le Magnéton de Bohr ;
 Le Magnéton nucléaire ;
 Le Magnéton de Weiss, une constante obsolète nommée en référence à Pierre Weiss ;
 Le Magnéton de Parson, un modèle atomique obsolète proposé par Alfred Lauck Parson ;
 Le terme est parfois utilisé pour désigner un monopôle magnétique ;

Autres
 Magnéton, une espèce de Pokémon.